Беј Сити има више значења:
 Беј Сити (Мичиген)
 Беј Сити (Тексас)
 Беј Сити (Висконсин)
 Беј Сити (Орегон)